Der Moskauer Bürgermeisterpokal 2015 war ein Billardturnier in der Disziplin Freie Pyramide, das vom 13. bis 17. Mai 2015 im Olimpijski in der russischen Hauptstadt Moskau stattfand.

Siegerin wurde zum dritten Mal die Russin Diana Mironowa. Die Vorjahresfinalistin setzte sich im Endspiel gegen ihre Landsfrau Olga Milowanowa mit 5:2 durch. Die Russinnen Darja Michailowa und Jekaterina Maximowa belegten den dritten Platz. Titelverteidigerin war die Ukrainerin Anastassija Kowaltschuk, die in diesem Jahr nicht teilnahm.

Bei den Herren gewann der Ukrainer Artur Piwtschenko das Finale gegen den Russen Alexander Murawjow mit 7:1. Auf den dritten Rang kamen die Russen Dmitri Storoschenko und Dmitri Schkoda. Titelverteidiger Wladislaw Osminin schied in der Runde der letzten 64 gegen Artem Mojissejenko aus.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb gegenüber dem Vorjahr in seiner Gesamthöhe unverändert, jedoch wurde die Verteilung zugunsten der Sieger geändert.

Herrenturnier

Modus 
Die 101 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 64 wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die 49 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2015
Billardveranstaltung 2015
Olimpijski